Села:
 Чабанове — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Чабанове — Луганська область, Білокуракинський район

Селище:
 Чабанове — Вінницька область, Піщанський район